

Geografia 
 LeBeau – città fantasma degli Stati Uniti d'America della contea di Walworth nello Stato del Dakota del Sud

Persone 
 Charles le Beau (1701-1778) – storico francese
 Dick LeBeau (1937) – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Gary LeBeau (1947) – politico statunitense
 Joseph Lebeau (1794-1865) – politico belga
 Lily LaBeau (1991) – attrice pornografica statunitense
 Madeleine LeBeau (1923-2016) – attrice francese
 Paul Lebeau (1868-1959) – chimico francese
 Pierre Adrien Le Beau – incisore francese